Меј Милер (, рођ. 26. августа 1997, Камден, Лондон, Велика Британија) је енглеска певачица, текстописац и британска представница на Песми Евровизије 2023. са синглом .

Извори 

Биографије живих особа
Рођени 1997.
Енглеске певачице